Seaman steht für:
 Matrose in der englischen Sprache, siehe Matrose (Dienstgrad)

Seaman ist der Familienname folgender Personen: 
 Barbara Seaman (1935–2008), US-amerikanische Feministin, Mitbegründerin der Frauengesundheitsbewegung
 Dave Seaman (* 1968), englischer Trance-DJ und Musikproduzent
 David Seaman (* 1963), englischer Fußballspieler
 Henry J. Seaman (1805–1861), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan O. Seaman (1911–1986), US-amerikanischer Generalleutnant der US Army
 Keith Seaman (1920–2013), australischer Gouverneur
 Richard Seaman (1913–1939), britischer Rennfahrer
 Robert Seaman (1822–1904), US-amerikanischer Millionär und Industrieller

Siehe auch:
 Seeman
 Seemann (Begriffsklärung)
 Zeeman
 Seaman Guard Ohio
 Siemann